Die Sanex Trophy 1999 war ein Damen-Tennisturnier in Knokke-Heist. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1999 und fand vom 31. Juli bis 8. August 1999 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1999
Tennisturnier in Knokke-Heist